Dybenko ist der Name von:
 Heorhij Dybenko (* 1928), sowjetisch-ukrainischer Hammerwerfer
 Pawel Jefimowitsch Dybenko (1889–1938), russischer Revolutionär, sowjetischer Marineoffizier und Volkskommissar